Фламенко — південноіспанський музичний, пісенний і танцювальний стиль, який склався в Андалусії в Середні віки.
 Фламенко — музичний альбом Валерія Дідюлі.